

Rio Pardo est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Rio Pardo de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Le rio Pardo est un cours d'eau de l'État de Bahia
 Le rio Pardo est un cours d'eau de l'État du Mato Grosso do Sul
 Le rio Pardo est un cours d'eau de l'São Paulo
 Le rio Pardo est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul

Voir aussi
 Le rio dos Pardos est une rivière brésilienne de l'État de Santa Catarina.
 

Homonymie de toponyme